Cleveland Live! («Кливленд в прямом эфире») — вторая серия второго сезона американского мультсериала «Шоу Кливленда». Премьерный показ состоялся 3 октября 2010 года на канале FOX.

Сюжет 
Кливленд и Донна отправляют Кливленда-младшего и Ралло к Роберту, а сами собираются отметить свою первую годовщину свадьбы дома. Голос из-за кадра заявляет, что Кливленд — толстый.

В дом Ро́берта Таббса стучат, тот уверен, что это пришли по его душу, и поэтому показывает Кливленду-младшему свой секретный склад оружия, и тот стреляет за кадр, думая, что оно не настоящее. Роберт с мальчиками находит укрытие в доме Тима, где соблазняет его жену, Арианну.

Кливленд с Донной пытаются провести романтический вечер вдвоём, но внезапно появляется Робе́рта, которая жалуется на то, что её роль удалили из эпизода. По этому поводу она пьяна, и избивает Кливленда, который хочет убрать её со сцены. Также прибывает Тим, который говорит, что «застукал» Ро́берта со своей женой.

Вскоре появляется мужчина в парике и одежде Роберты, который(-ая) заявляет, что «она очень сожалеет о произошедшем, и отправляется к друзьям». После этого Кливленд и Донна отправляются к Арианне, которая всё ещё пышет страстью после секса с Робертом. Донна пытается образумить её и вернуть в лоно семьи, но безуспешно. Вернувшись, супруги заявляют Тиму, что тот должен сражаться за свою жену, так как она влюбилась в бывшего мужа Донны, и готова следовать за ним на край света.

Взрывом вышибается дверь, и погибает Джулия Робертсон — офицер полиции, следящая за поведением условно-досрочно освобождённого Ро́берта. На сцене также появляется пьяная Робе́рта, которая, прорвавшись сквозь заслон из съёмочной группы, читает свой монолог. Врачи борются за жизнь Джулии, а режиссёр объявляет, что у них заканчивается время, и тогда Кливленд торопливо «бежит» по сценарию: Тим и Арианна помирились, Роберт больше внимания уделяет детям, а его романтический ужин с Донной удался. Кливленд успевает как раз вовремя.

Съёмочная группа всего этого шоу торопливо прощается с трупом Джулии Робертсон, на сцене появляются персонажи, не участвовавшие в эпизоде, в том числе двое близнецов, играющие роль Ралло.

Создание 
 Авторы сценария: Джонатан Грин и Гэйб Миллер
 Режиссёр: Кен Вонг
 Композитор:
 Приглашённые знаменитости: Майк Джадж (в роли Хэнка Хилла из мультсериала «Царь горы»), Нэнси Картрайт (в роли Барта Симпсона из мультсериала «Симпсоны»), Эмили Дешанель

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 В эпизоде присутствуют Хэнк Хилл из мультсериала «Царь горы», Барт Симпсон из мультсериала «Симпсоны», Стьюи Гриффин из мультсериала «Гриффины» (он произносит коронную фразу Барта «Эй, карамба!») и пародия на Джулию Робертс.
 Сцена, в которой Кливленд призывает Тима драться с Робертом за свою жену — пародия на эпизод «The Cleveland–Loretta Quagmire» (2005) мультсериала «Гриффины».
 Эпизод пародирует ситкомы: «Шоу Дрю Кэри» () (1995 — 2004), «Западное крыло» (1999 — 2006), «Скорая помощь» (1994 — 2009), «Уилл и Грейс» (1998 — 2006) и «Студия 30» (2006 — н. в.)
 Эпизод заканчивается пародией на концовку ток-шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) (1975 — н. в.)

Мелочи 
 Премьеру эпизода посмотрели 6 650 000 зрителей. Для сравнения: в тот же вечер на том же канале премьеру «Симпсонов» (Loan-a Lisa (англ.)) посмотрели 8 590 000 человек, «Гриффинов» (Excellence in Broadcasting) — 7 940 000 зрителей, «Американского папаши» (100 A.D. (англ.)) — 6 050 000 человек.

Примечания

Ссылки 
 Cleveland Live! на IMDB
 Cleveland Live! на сайте cleveland.wikia.com

Серии «Шоу Кливленда»